Исаевка — деревня в Белинском районе Пензенской области России. Входит в состав Пушанинского сельсовета.

География 
Деревня находится в юго-западной части Пензенской области, в пределах Приволжской возвышенности, к востоку от реки Чембар, на расстоянии примерно 6 километров (по прямой) к юго-западу от города Белинский, административного центра района.

История 
Основана в период между 1795 и 1816 годами помещиком П. Исаевым. В 1896 году имелось 42 двора. В 1912 году упоминается как деревня Полешовка Мачинской волости Чембарского уезда. По состоянию на 1929 год Исаевка (Полешовка) входила в состав Городковского сельсовета. В 1939 году в составе Кукарского сельсовета Чембарского района. В 1955 году являлась частью Мачинского сельсовета. В деревне располагалась бригада колхоза «Победа».

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 100 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 2 чел.

Примечания 

Населённые пункты Белинского района